

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Peanut – comunità non incorporata della contea di Trinity, in California
 Peanut – comunità non incorporata della contea di Westmoreland, in Pennsylvania
 Peanut – isola del Lago Worth Inlet, in California

Persone 
 Peanut – soprannome di Mareen Louie Harper, tennista statunitense
 Peanut – soprannome di Nicholas Matthew Baines, musicista inglese
 Peanut – soprannome di Jim Davenport, giocatore di baseball statunitense
 Peanut – soprannome di Nicholas Matthew Baines, musicista inglese
 Peanut – soprannome di Mamie Johnson, giocatrice di baseball statunitense
 Peanut – soprannome di Charles Tillman, giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Peanuts (disambigua)